Kendall McComas (1916-1981), acteur américain.
 Lorissa McComas (1970-2009), actrice américaine.
 Merrilee McCommas (né en 1971), actrice américaine.